Eta1 Fornacis
Eta2 Fornacis
Eta3 Fornacis

Desambiguações de astronomia